Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Jennifer Capriati remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdalena Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Fusai et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Luxembourg
Tennis
Tennis en septembre 2000
Tennis en octobre 2000